

Anni
19 – anno del I secolo d.C.
19 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
19 – numero naturale

Musica
19 – singolo di Paul Hardcastle del 1985
19 – album di Alsou del 2003
19 – album di Evan Yo del 2006
19 – album di Adele del 2008

Altro
19 – film giapponese del 2000
19 – videogioco del 1988